Селлет — коммуна во Франции, департамент Луар и Шер
 Селлет — коммуна во Франции, департамент Шаранта